Bartok/Bartók este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Béla Bartók (1881-1945), compozitor și pianist maghiar
 Francisc Bartok (1937-1987), pictor român
 Eva Bartok (1927-1998), actriță maghiară